L'Orage de juillet est un roman de Henry Castillou publié en  aux Presses de la cité.

Résumé 

En 1944, à Paris, Anne fréquente un résistant, le contremaître de son mari ; et sa fille fréquente un soldat allemand qui participe au complot contre Hitler. Le jumeau d’Anne est aux mains des Allemands et un gradé allemand s’en « sert » pour que Anne lui livre des informations sur le complot avant et après, mais elle ment.

Éditions 
 L'Orage de juillet, Presses de la cité, 1964.

Notes et références

Liens externes 

Roman français paru en 1964
Roman historique français
Roman sur la Seconde Guerre mondiale